

Persone 
 Graham Bower (1848-1933) –  diplomatico britannico
 Jamie Campbell Bower (1988) –  attore, cantante e modello britannico
 Jeff Bower (1961) – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Johnny Bower (1924-2017) – hockeista su ghiaccio canadese
 Ruby Bower (1999) – tuffatrice britannica
 Tom Bower (1938) – attore statunitense
 Walter Bower (1385-1449) – storico scozzese
 William Nott-Bower (1849-1939) – poliziotto britannico

Luoghi 
 Bower (Highland), villaggio e parrocchia civile nelle Highland scozzesi
 Bower (Australia), cittadina dell'Australia meridionale

Altro 
 1639 Bower, asteroide